Пасторе, Амеде-Давид де (1791—1857) — французский политический деятель, писатель и поэт; сын Клода Пасторе.
 Пасторе, Клод Эммануэль де (1755—1840) — французский государственный деятель и писатель.
 Пасторе, Пьеро (1903—1968) — итальянский футболист, нападающий; бронзовый призёр Олимпийских игр 1928. Ещё во время активной футбольной карьеры он начал сниматься в кинематографе; сыграл более чем в 70 фильмах.
 Пасторе, Серджио (1932—1987) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 Пасторе, Хавьер (род. 1989) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник.
 Пасторе, Винсент (род. 1946) — американский актёр кино и телевидения.